Musashi bezeichnet:
Künstlername des japanischen Kampfsportlers Akio Mori
eine ehemalige japanische Provinz, siehe Provinz Musashi
eine ehemalige japanische Stadt, siehe Musashi (Ōita)
einen japanischen Schwertmeister (Samurai) und Künstler des 17. Jahrhunderts, siehe Miyamoto Musashi
einen bedeutenden Roman der japanischen Literatur von Yoshikawa Eiji, siehe Musashi (Roman)
 Musashi (Schiff, 1886), Sloop der Kaiserlich Japanischen Marine (1888–1928)
 Musashi (Schiff, 1942), Schlachtschiff der Yamato-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine (1942–1944)
ein Protein (mRNA-binding protein), siehe Musashi-1